Carla Ronci (1936-1970) – laica cristiana italiana, venerabile della Chiesa cattolica
 Francesco Ronci (1223-1294) – cardinale italiano
 Giordano Ronci (1992) – ex sciatore alpino italiano